Bij Bornhöved vonden meerdere belangrijke slagen plaats:
 Slag bij Bornhöved (798), waarin de met Karel de Grote gelieerde Abodriten de Saksen versloegen;
 Slag bij Bornhöved (1227), waarin graaf Adolf IV van Schauenburg en Holstein, aan het hoofd van Duitse troepen uit onder andere Hamburg en Lübeck, koning Waldemar II van Denemarken versloeg;
 Slag bij Bornhöved (1813), waarin Zweden en Denemarken tegenover elkaar stonden.